Vanessa L. Williams – Cantante R&B/Pop e attrice nata nel 1963, la prima Miss America afroamericana, famosa per il suo ruolo nel cast della serie tv Ugly Betty e in seguito parte del cast di Desperate Housewives. 
 Vanessa A. Williams – Attrice statunitense nata nel 1963 apparsa nel serial tv Melrose Place.
 Vanessa R. Williams – Cantante gospel statunitense nata nel 1960.